Матс Торстен Неслунд (; ) — шведский хоккеист, левый крайний нападающий. Член «Тройного золотого клуба»: олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции и обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс». Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге.

Не является родственником другого известного шведского хоккеиста Маркуса Неслунда.

Карьера 
Начинал карьеру в клубе «Тимро», затем перешёл в «Брюнес», в составе которого стал чемпионом Швеции и одним из ведущих игроков шведского чемпионата.

Был одним из лидеров сборной Швеции на нескольких чемпионатах мира и Кубках Канады. Участник трёх Олимпиад (1980, 1992, 1994). По признанию игрока, на него неизгладимое впечатление произвели встречи сборных Швеции и СССР и игра на хоккейной площадке таких игроков как Александр Мальцев и Владислав Третьяк. Более того, в игре Неслунд старался во всем походить на Мальцева.

В 1982 году уехал в НХЛ, где на протяжении восьми сезонов выступал за «Монреаль Канадиенс», став первым европейским игроком этого знаменитого клуба. Лучшим сезоном для Неслунда стал сезон 1985/86, когда он забил 43 гола и набрал 110 очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате, а также выиграл Кубок Стэнли вместе с командой в плей-офф.

В 1990 году вернулся в Европу, продолжая выступать за сборную Швеции, в составе которой стал в 1991 году чемпионом мира, а в 1994 году — олимпийским чемпионом. В 8 матчах олимпийского турнира 34-летний Неслунд сделал 7 голевых передач и был включён в символическую сборную по версии представителей СМИ. В финале против сборной Канады Матс не реализовал свой бросок в послематчевой серии буллитов, что не помешало шведам победить (два буллита, включая победный, реализовал у шведов молодой Петер Форсберг). После победной Олимпиады Неслунд подписал контракт с клубом НХЛ «Бостон Брюинз». После укороченного из-за локаута сезона 1994/95, проведённого в составе «Брюинз», завершил карьеру игрока.

Известный канадский хоккеист Мартен Сан-Луи играл под 26-м номером в честь Неслунда.

Награды и достижения 
 Чемпион Олимпийских игр (1994)
 Бронзовый призёр Олимпийских игр (1980)
 Чемпион мира (1991)
 Серебряный (1981) и бронзовый (1979) призёр чемпионатов мира
 Чемпион Швеции (1980, 1992, 1994)
 Лучший игрок чемпионата Швеции (приз «Золотая шайба») (1980)
 Лучший бомбардир чемпионата Швеции (1981)
 Финалист Кубка Канады (1984)
 Обладатель Кубка Стэнли (1986)
 Включён во вторую символическую сборную звёзд НХЛ (1986)
 Включён в символическую сборную новичков НХЛ (1983)
 Леди Бинг Трофи (1988)
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (1984, 1986, 1988)
 Викинг Эворд (лучший шведский игрок в НХЛ) (1985, 1986)
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (1993)
 Серебряный (1978) и бронзовый (1979) призёр молодёжного чемпионата мира
 Чемпион Европы среди юниоров (1977)
 Лучший юниор шведского чемпионата (1977)
 Член зала славы ИИХФ (с 2005 г.)

Примечания

Ссылки 
 Матс Неслунд  — биография на сайте Legends of Hockey 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Тимро»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Члены Зала славы ИИХФ
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»